Hanyu puede referirse a:

 Hanyû, ciudad de Japón.
 El nombre del idioma chino han en pinyin. También llamado mandarín.